Démophón (Keleosz fia) görög mitológiai alak, Keleosz fia
 Démophón (Thészeusz fia) görög mitológiai alak, Thészeusz fia